Rio Mojui kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Moju (vattendrag i Brasilien, lat -1,33, long -51,67), Pará, 
 Rio Mojuí, vattendrag, Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar